Otradni (Drujba), localitat de la República d'Adiguèsia, Rússia
 Otradni (Tahktamukai), localitat de la República d'Adiguèsia, Rússia
 Otradni (Samara), localitat de la província de Samara, Rússia